La Coupe de la Ligue belge de football 1973 est la première édition de la Coupe de la Ligue belge. Elle porte le nom officiel de « Coupe des Onze ».

C'est le RSC Anderlecht qui remporte l'épreuve face au RFC Liège.

Déroulement de la compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tableau final

Demi-finales 
* Grâce à son but à l'extérieur, Le Standard se qualifie normalement pour la finale. Avant le match retour, le RFC Liège a déposé une plainte officielle contre le Standard, parce que celui-ci aurait effectué un remplacement de trop lors du match aller. Le RFC Liège remplace le Standard en finale.

Finale

Match aller

Match retour

Annexes

Références

Sources 
 Archives de FOOT 100 asbl
  Résultats complets sur BSDB

1973
Coupe Ligue
Coupe Ligue